Інфанта Софія де Тóдос лос Сáнтос де Бурбóн Ортіс Іспáнська (нар. 29 квітня 2007, Мадрид) — інфанта іспанська, молодша дочка короля Іспанії Філіпа VI і його дружини Летисії, внучка короля Хуана Карлоса I. Молодша сестра принцеси Леонор. Займає друге місце в спадкуванні трону Іспанії.

Життєпис 
Народилася о 16:50 29 квітня 2007 року в Міжнародній клініці в Мадриді за допомогою кесаревого розтину. При народженні вага інфанти становив 3,3 кг, зріст — 50 см. Її стовбурові клітини з пуповини, як і клітини її сестри, були заморожені і передані в один з європейських банків крові.

Своє ім'я вона отримала на честь бабусі, королеви Софії, уродженої принцеси Грецької і Датської. Сама Софія Грецька отримала своє ім'я на честь королеви Греції Софії Прусської, її бабусі і прапрабабусі інфанти Софії. Хрещення інфанти відбулося 15 липня в палаці Сарсуела кардиналом Антоніо Роуко-Варела. Її хрещеними стали Палома Рокасолано, бабуся з боку матері, і болгарський принц Костянтин Асен, князь Відінський. 

Стала другою у списку наступників іспанського престолу після коронації свого батька, Філіпа VI, у 2014 році. 

17 травня 2017 року відбулося Перше Причастя інфанти Софії. 

Навчається у школі Санта Марія де лос Розалес у Мадриді.

Родовід

Примітки 

Королівські діти
Принцеси іспанські